Jan Behrends ist der Name folgender Personen:

* Jan C. Behrends (* 1969), deutscher Historiker
 Jan Henrik Behrends (* 1979), deutscher Handballspieler